Babacar Sarr ist der Name folgender Personen:

* Babacar Sarr (Schiedsrichter) (* 1987), mauretanischer Fußballschiedsrichter
 Babacar Sarr (Fußballspieler) (* 1991), senegalesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Babacar Sar (* 1962), mauretanischer Ringer